

События 

 12 декабря — Ордоньо II, брат Гарсии I, становится королём Леона и Галисии (до 924).
 Сильнейшая засуха в Андалусии.
 Король Ордоньо II захватывает Альханку.
 914—928 — папа Иоанн X (860—928).
 Взятие болгарами Адрианополя.
 Саджид-Юсуф, наместник Азербайджана, взял в плен и казнил Смбата I, царя Армении.
 914—928 — царь Армении Ашот II Железный.
 914—943 — эмир Бухары Наср II ибн Ахмед. Движение в Бухаре во главе с хлебопёком Абу Бекром. История со стихотворением Рудаки (+940).

Русь 
 Русские войска возвращающиеся из каспийского похода, у Итиля разбиты хазарами.
 Поход князя Игоря на древлян и обложение их данью больше Олеговой.
 По одной из версий, в этом году княгиня Ольга основала Витебск.

Скончались 
 19 января — король Леона Гарсия I

См. также

Примечания